Heitkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Heitkamp (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Heidi Heitkamp (* 1955), US-amerikanische Politikerin und Juristin
 Markus Heitkamp (* 1969), deutscher Autor und Herausgeber
 Robert Heitkamp (1915–1998), deutscher Unternehmer
 Werner Heitkamp (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Willi Heitkamp (1903–1988), deutscher Politiker (CDU)

Heitkamp ist der Name folgender Unternehmen:
 Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau, Bauunternehmen und internationaler Dienstleister in der Baubranche mit Hauptsitz in Herne
 Heitkamp Bauholding, Holdinggesellschaft des ehemaligen Heitkamp-Konzerns

Siehe auch:
 Heidkamp